Bordpersonal steht für:

 Fliegendes Personal an Bord von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrtpersonal #Fliegendes Personal
 Zugpersonal bei der Eisenbahn